Протасово — топоним в России.

Населённые пункты

Алтайский край 
 Протасово — село в Немецком национальном районе.

Владимирская область 
 Протасово — деревня в Суздальском районе.

Вологодская область 
 Протасово — деревня в Междуреченском районе.

Кемеровская область 
 Протасово — бывшая деревня в Кемеровской области. Анклав Кемеровской области в Алтайском крае.

Костромская область 
 Протасово — деревня в Галичском районе.
 Протасово — село в Нерехтском районе.

Курская область 
 Протасово — деревня в Железногорском районе.

Мордовия 
 Протасово — село в Большеигнатовском районе.
 Протасово — село в Ичалковском районе.
 Протасово — село в Лямбирском районе.

Московская область 
 Протасово — деревня в Луховицком районе.
 Протасово — деревня в городском округе Мытищи.
 Протасово — село в городском округе Озёры.
 Протасово — деревня в Ступинском районе.
 Протасово — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область 
 Протасово — деревня в Гагинском районе.

Орловская область 
 Протасово — деревня в Колпнянском районе.
 Протасово — деревня в Краснозоренском районе.
 Протасово — село в Малоархангельском районе.
 Протасово — деревня в Мценском районе.
 Протасово — деревня в Журавецком сельском поселении Покровского района.
 Протасово — деревня в Столбецком сельском поселении Покровского района.

Рязанская область 
 Протасово — деревня в Михайловском районе.
 Протасово — деревня в Рязанском районе.

Тамбовская область 
 Протасово — село в Ржаксинском районе.

Тверская область 
 Протасово — деревня в Калининском районе.

Тульская область 
 Протасово — деревня в Арсеньевском районе.
 Протасово — село в Дубенском районе.

Ярославская область 
 Протасово — деревня в Большесельском районе.
 Протасово — деревня в Рыбинском районе.

Другое 
 Протасово — аэропорт в Рязанской районе Рязанской области.

См. также 
 2-е Протасово